GUT может означать:
 Gut — немецкая рок-группа.
 Grand Unification Theory (GUT) — теории Великого объединения в физике элементарных частиц.